O Campeonato Azeri de Futebol de 2016-17 foi a 25.ª temporada do Campeonato Azerbaijão de Futebol, a liga profissional do Azerbaijão para clubes de futebol, desde a sua criação em 1992. O levou o título, tendo vencido a temporada anterior. A temporada começou em 6 de agosto de 2016 e terminou em 29 de abril de 2017.

Em 16 de abril de 2016, o venceu o İnter Baku por 3 a 0 para defender com êxito o título da liga — o quarto título da liga consecutiva e o quinto no total.

Times 
Em 13 de junho de 2016, a Liga Profissional de Futebol do Azerbaijão anunciou que o Khazar Lankaran e o , tinha sido recusado licenças para jogar na Premier League 2016-17 e que nenhuma equipe da Primeira Divisão iria substituí-los.

Em 25 de abril de 2017, Zirə onde conquistou uma vitória por 3-0 sobre Neftçi Baku depois que Neftçi Baku colocou 7 jogadores estrangeiros em seu empate 2-2 em 23 de abril de 2017.

Cidades e Estádios 
Note: Table lists in alphabetical order.

Pessoal e kits 
Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.

Mudanças gerenciais

Tabela da Liga 

Competições de futebol do Azerbaijão